Palazzo Savelli è la denominazione di diversi palazzi nobiliari, già residenza degli esponenti della famiglia Savelli, dislocati in varie parti della città metropolitana di Roma:

 Palazzo Savelli ad Albano Laziale

 Palazzo Savelli a Rocca Priora